Arquitetura é um termo que adquiriu uma série de significados diferentes ao longo da história, que apesar de terem relações entre si, representam atividades bastante diversas hoje. Por Arquitetura pode estar à procura de:

Conceito original 
 Arquitetura, no seu sentido primeiro e mais amplo, refere-se, em uma acepção tradicional, à arte e técnica de organizar e configurar espaços a fim de construir o meio-ambiente propício à vida humana. O termo se refere tanto ao projeto quanto ao resultado.
 Ensino da arquitetura
 Arquiteto. A profissão de quem exerce a Arquitetura.

Subdivisões 
Arquitetura da paisagem ou paisagística, diretamente relacionada ao item anterior, refere-se ao desenho do meio-ambiente construído externo às edificações (a paisagem).
 Arquitetura civil
 Arquitetura militar
 Arquitetura religiosa

Períodos 
 Arquitetura da Pré-História
 Arquitetura do Neolítico
 Arquitetura do barroco
 Arquitetura do Renascimento
 Arquitetura do século XIX
 Arquitetura pós-moderna
 Arquitetura da Idade Média
 Arquitetura bizantina
 Arquitetura do gótico
 Arquitetura moderna
 Arquitetura do românico
 Arquitetura do neoclassicismo
 Arquitetura protomoderna

Por país (e povos) 
 Arquitetura da Babilónia
 Arquitetura da Grécia Antiga
 Arquitetura da Roma Antiga
 Arquitetura islâmica
 Arquitetura do Egito Antigo
 Arquitetura da Pérsia
 Arquitetura do Japão
 Arquitetura do Brasil
 Arquitetura moderna no Brasil
 Arquitetura de Portugal
 Arquitetura na Universidade de Aveiro
 Arquitetura islâmica em Portugal
 Arquitetura contemporânea em Portugal

Movimentos e linhas 
 Arquitetura desconstrutivista
 Arquitetura brutalista
 Arquitetura orgânica
 Arquitetura high-tech
 Arquitetura eclética
 Arquitetura clássica
 Arquitetura minimalista
 Arquitetura sustentável
 Arquitetura vernacular

Correlatos 
 Patrimônio arquitetônico
 Estilo arquitetônico
 Ordem arquitetônica

Conceitos diversos 
 arquitetura de software
 arquitetura de computadores
 arquitetura de informação
 arquitetura de rede
 arquitetura Harvard
 arquitetura cênica
 arquitetura cultural

Desambiguação